LLY steht für:

 Aktiensymbol von Eli Lilly and Company
 IATA-Flughafencode von South Jersey Regional Airport

LLY